Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (WM) – najstarszy z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Historia Wydziału 
Wydział Mechaniczny rozpoczął swoją działalność w 1950 r. w ramach jedno wydziałowej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu. Na wydziale prowadzono studia z dziedzin: precyzyjnej produkcji masowej, odlewniczym i konstrukcyjnym. Wydział działał nieprzerwanie w upaństwowionej WSI w 1951 r. i przekształconej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu w 1967 r. Wchodził w skład Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu wydzielonej z KR WSI, od 1996 r. był jednym z wydziałów Politechniki Radomskiej, a obecnie (od 2012 r.) jest częścią Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Wydział od 1993 r. ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, a od 22 grudnia 2008 r. także w zakresie mechaniki. 23 lutego 2009 r. wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 22 listopada 2012 r. Senat Uczelni podjął decyzję o likwidacji od roku akademickiego 2012/2013 kierunku studiów energetyka prowadzonych dotychczas na Wydziale. Natomiast 7 lutego 2013 r. Senat podął decyzję o uruchomieniu od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów inżynieria odnawialnych źródeł energii. Wydział Mechaniczny w ciągu swojego ponad 50-letniego istnienia wypromował 38 doktorów i 4000 inżynierów mechaników.

Kierunki Studiów 
 Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 I stopień (3,5-letnia studia inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne
 Mechanika i budowa maszyn
 I stopień (3,5-letnie studia inżynierskie) stacjonarne, specjalności:
 komputerowe systemy inżynierskie
 projektowanie i wytwarzanie maszyn
 technika samochodowa
 eksploatacja samochodów
 transport samochodowy
 technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne
 II stopień (2-letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia) stacjonarne, specjalności:
 systemy CAD
 komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn
 eksploatacja samochodów
 transport samochodowy i logistyka
 technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 I stopień (3,5-letnie studia inżynierskie) niestacjonarne, specjalności:
 komputerowe systemy inżynierskie
 systemy energetyki cieplnej
 programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 technika samochodowa
 transport samochodowy
 eksploatacja samochodów
 technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne
 II stopień (2-letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia) niestacjonarne, specjalności:
 systemy CAD
 informatyka w logistyce i zarządzaniu
 programowanie obrabiarek CNC
 systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja
 technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 eksploatacja samochodów
 Logistyka
 I stopnień (3,5-letnie studia inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne, specjalność:
 logistyka w motoryzacji
 Budowa i eksploatacja maszyn
 III stopnia (4-letnie studia doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne
 Mechanika
 III stopnia (4-letnie studia doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne
 Studia podyplomowe, niestacjonarne
 dwusemestralne, specjalności:
 programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 rekonstrukcja wypadków drogowych i likwidacja szkód powypadkowych
 trzysemetralne, specjalność:
 technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Władze Wydziału 
 Dziekan – prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
 Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr hab inż. Andrzej Różycki
 Prodziekan ds. Naukowych – dr inż. Zbigniew Siemiątkowski

Jednostki Organizacyjne Wydziału 
 Instytut Budowy Maszyn
 Zakład Inżynierii Powierzchni i Sprzętu Mechanicznego
 Laboratorium Inżynierii Powierzchni
 Laboratorium Sprzętu Mechanicznego
 Laboratorium Tworzyw Sztucznych i Materiałów Specjalnych
 Zakład Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej
 Pracownia Preparatyki
 Pracownia Badań Strukturalnych
 Pracownia Przemian Fazowych
 Pracownia Mikroskopii Elektronowej
 Zakład Obróbki Mechanicznej i Montażu
 Laboratorium Miernictwa Warsztatowego
 Laboratorium Sterowania Maszyn Technologicznych
 Laboratorium Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek
 Pracownia Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii
 Pracownia Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
 Pracownia Konstrukcji Maszyn i Tribologii
 Zakład Technologii Bezwiórowych
 Laboratorium Odlewnictwa
 Laboratorium Spawalnictwa
 Laboratorium Obróbki Plastycznej
 Laboratorium Dydaktyczno-Usługowe
 Pracownia Badań Sprzętu Rehabilitacyjnego
 Pracownia Informatyczna
 Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
 Zakład Inżynierii Produkcji
 Zakład Materiałów Smarowych i Paliw
 Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Produktów Naftowych
 Laboratorium Analiz Instrumentalnych Produktów Naftowych
 Laboratorium Badań Tribologicznych Materiałów Smarowych
 Zakład Mechatroniki Samochodowej
 Laboratorium Elektroniki Silników Spalinowych
 Laboratorium Elektroniki Samochodowej
 Laboratorium Monitoringu i Diagnostyki Systemów Elektrycznych
 Laboratorium Podstaw Elektroniki
 Pracownia Projektowa Elektroniki
 Laboratorium Technicznej Eksploatacji Systemów Mechatroniki
 Zakład Niezawodności Pojazdów i Maszyn
 Laboratorium Podstaw Eksploatacji Maszyn i Urządzeń
 Laboratorium Technologii Napraw Pojazdów
 Laboratorium Badań Zużycia Węzłów Tarcia
 Laboratorium Powłok Ochronnych
 Zakład Pojazdów i Silników Samochodowych
 Laboratorium Badań Silników Spalinowych
 Laboratorium Pomiarów Szybkozmiennych
 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania i Badań
 Laboratorium Analizy Spalin
 Laboratorium Badań Trakcyjnych
 Laboratorium Nadwozi Samochodowych
 Laboratorium Materiałów i Wkładów Filtracyjnych
 Laboratorium Bezpieczeństwa Samochodów i Ruchu Drogowego
 Zakład Technicznej Eksploatacji Pojazdów
 Laboratorium Technicznej Eksploatacji Pojazdów
 Laboratorium Diagnostyki Silnikowej
 Laboratorium Diagnostyki Podwoziowej
 Laboratorium Elektrotechniki Samochodowej
 Laboratorium Instalacji Elektrycznej i Elektronicznej Silników Spalinowych
 Laboratorium Mechatroniki
 Laboratorium Układów Zasilania Smarowania Maszyn i Urządzeń
 Laboratorium Hydrauliki i Pneumatyki w Pojazdach
 Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki
 Zakład Komputerowych Metod Inżynierskich
 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania
 Laboratorium Chromatografii
 Zakład Techniki Cieplnej
 Laboratorium Dynamiki Przepływów
 Laboratorium Termodynamiki
 Zakład Projektowania Zespołów Napędowych
 Laboratorium Projektowania Zespołów Napędowych
 Zakład Mechaniki
 Laboratorium Komputerowe
 Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 Laboratorium Biomechaniki
 Katedra Fizyki
 Laboratorium Badań Magnetyków
 Dydaktyczne Laboratorium Fizyki

Jednostki dydaktyczno-usługowe 
 Studium Budowy Maszyn, Eksploatacji i Zarządzania Inżynierskiego

Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne 
 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grójcu

Kadra 
Na wydziale zatrudnionych jest 23 profesorów i ok. 60 doktorów.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona WM

Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Mechaniczny